Парламентские выборы в Британском Гондурасе прошли 26 марта 1961 года. После введения конституционной поправки число избираемых мест парламента было увеличено с 9 до 18, в то время как ещё 5 членов назначались губернатором, а два были должностными лицами. В результате правящая Народная объединённая партия вновь выиграла все избираемые места парламента, получив 18 депутатов.

Партия национальной независимости, основанная в 1958 году в результате слияния двух основных оппозиционных партий, Гондурасской партии независимости и Национальной партии, впервые участвовала в выборах. Также впервые участвовала в выборах Христианско-демократическая партия, сформированная бывшими членами Народной объединённой и Национальной партиями. Однако ни одна из новых партий не смогла выиграть места парламента.

Результаты

Примечания 

Белиз
Выборы в Белизе
1961 год в Белизе
Март 1961 года